Haku peut faire référence à :
 Haku, un prénom japonais ;
 Haku, un personnage du manga Naruto ;
 Haku, un catcheur tongien ayant catché à la WCW, la WWF, le CMLL et à la NJPW ;
 Haku, un personnage du Voyage de Chihiro ;
 Haku, une localité du Népal.